Луково може бити:

Србија:
 Луково (Бољевац), насеље у општини Бољевац
 Луково (Врање), насеље града Врања
 Луково (Куршумлија), насеље у општини Куршумлија
 Луково (Рашка), насеље у општини Рашка
 Луково (Сврљиг), насеље у општини Сврљиг

Белорусија:
 , насеље у Маларицком рејону, Брестска област
 , насеље у Смаљавичком рејону, Минска област

или:
 , језеро у Червењском рејону, Минска област

Бугарска:
 , насеље у општини Своге

Северна Македонија:
 Луково (Кратово), насеље у општини Кратово
 Луково (Струга), насеље у општини Струга

Русија:
 , језеро у Ногинском рејону, Московска област

Украјина:
 , насеље у Бојковском рејону, Доњецка област
 , насеље у Иршавском рејону, Закарпатска област

Хрватска:
 Луково (Сењ), насеље град Сења

Црна Гора:
 Луково (Никшић), насеље у општини Никшић

Види још 

 Лукава
 Лукавац (вишезначна одредница)
 Лукавица
 Лукићи
 Луковац
 Луковица
 Лукомир